

Patronyme 

 Ace Wilder (née en 1982), auteure-compositrice-interprète suédoise ;
 Alan Wilder (né en 1959), compositeur et musicien anglais ;
 Alec Wilder (1907-1980), compositeur américain ;
 Almanzo James Wilder (1857-1949), conjoint de Laura Ingalls Wilder et père de Rose Wilder Lane ; 
 Amos Niven Wilder (1895-1993), poète et théologien américain, titulaire de la Hollis Chair of Divinity de 1954 à 1963 ;
 André Wilder (1871-1965), peintre français ;
 Annelie Wilder, productrice et réalisatrice américaine ;
 Billy Wilder (1906-2002), réalisateur, producteur et scénariste de film américain ;
 Charlotte Wilder, (1898-1980), universitaire et une poétesse américaine ;
 Christopher Wilder (1945-1984), tueur en série américain ;
 Dash Wilder (né en 1987), catcheur américain ;
 Deontay Wilder (né en 1985), boxeur américain ;
 Douglas Wilder (né en 1931), homme politique américain ;
 Joe Wilder, (1922-2014), trompettiste et chef d'orchestre américain ;
 Gene Wilder (1934-2016), réalisateur, acteur et scénariste américain ;
 Isabel Wilder (1900-1995), écrivaine et mécène américaine ;
  (1949-2006), chanteur américain (Heatwave) ;
 Laura Ingalls Wilder (1867-1957), romancière américaine ;
 Marshall Pinckney Wilder (1859-1915), acteur américain ;
 Matthew Wilder (né en 1953), chanteur américain ;
 Michael Wilder (1962- ), joueur d'échecs et avocat américain ;
 Philip Van Wilder (~1500-1554), luthiste et compositeur de la Renaissance ;
 Rose Wilder Lane (1886-1968), journaliste et théoriste politique américaine ;
 Thornton Wilder (1897–1975), dramaturge et romancier américain ;
 Tirk Wilder (né en 1940), compositeur et interprète de country américain ;
 William Lee Wilder (1904-1982), scénariste, producteur et réalisateur américain.

Prénom

Toponyme 

 Wilder Freiger, montagne des Alpes de Stubai sur la frontière austro-italienne ;
 Wilder, ville de l'Idaho, aux États-Unis.
 Wilder (Kentucky)
 Wilder (Minnesota)
 Wilder Brigade Monument, monument commémoratif américain situé dans le Chickamauga and Chattanooga National Military Park, dans le comté de Walker en Géorgie.

Œuvres

Films 
 Wilder, film policier américain sorti en 2000 ;
 Van Wilder 3: Freshman Year, film américain sorti en 2009 ;
 Wilder, série télévisée policière suisse, créée par la Schweizer Radio und Fernsehen en 2017 ;

Romans 
 Série Terra Wilder, livres de la romancière québécoise Anne Robillard ;
 Qui est Terra Wilder ?, paru en 2006 ;
 Capitaine Wilder, paru en 2009.

Voir aussi 

 Prix Wilder-Penfield, prix québécois du domaine biomédical
 Wylder, commune française du département du Nord
 Geert Wilders, homme politique hollandais

Homonymie de patronyme